Josep Casas i Augé (Barcelona, 1913 – 1988), músic i compositor de ballables i música per al cinema
 Josep Casas i Costa (1874-1950), alcalde de Badalona entre 1914-1918 i 1931-1934
 Josep Casas i Devesa (Barcelona 1909 – 1983), músic i compositor, especialment de sardanes revesses
 Josep Casas Genover (Camallera, 1957), arqueòleg català
 Josep Casas i Sansolí (Sabadell 1921 – Barcelona 1999), futbolista català
 Josep Casas i Torrent (Calella, 18.2.1932), cantant català